Kwamain Mitchell (ur. 23 września 1989 w Milwaukee) – amerykański koszykarz, występujący na pozycji rozgrywającego, aktualnie zawodnik Fribourg Olympic.

27 lipca 2017 został zawodnikiem Jean D'Arc Vichy Clermont Metropole, występującego w II lidze francuskiej (Pro-B).

9 sierpnia 2020 dołączył do serbskiego KK Mladost Z Admiral Zemun.

Osiągnięcia 
Stan na 11 kwietnia 2022, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik rozgrywek II rundy turnieju NCAA (2012, 2013)
 Mistrz:
 turnieju konferencji Atlantic 10 (A-10 – 2013)
 sezonu regularnego Atlantic 10 (2013)
 Wybrany do:
 I składu:
 debiutantów A-10 (2009)
 turnieju:
 Atlantic 10 (2013)
 ESPN 76 Classic (2012) 
 Anaheim Classic (2012)
 All-American przez National Strength and Conditioning Association (2010)
 II składu All-Conference (2010)
 III składu All-Conference (2012–2013)
 Uczestnik meczu gwiazd NCAA – NABC Reese’s College All-Star Game (2013)

 Drużynowe
 Mistrz Łotwy (2016)
 Zdobywca:
 pucharu:
 Szwajcarii (im. Patricka Baumanna – 2022)
 ligi szwajcarskiej (2022)
 Superpucharu Szwajcarii (2021)

 Indywidualne
 MVP ligi czeskiej (2014)
 Zaliczony do pierwszego składu najlepszych:
 zawodników ligi czeskiej (2014)
 obcokrajowców ligi czeskiej (2014)
 Lider:
 strzelców ligi czeskiej (2014)
 w przechwytach:
 ligi czeskiej (2014)
 francuskiej II ligi Pro B (2,2 – 2018)
 ligi czeskiej w asystach (2014)

 Uczestnik meczu gwiazd TBL–NBL (2014)

Statystyki

W rozgrywkach akademickich

W rozgrywkach krajowych

W rozgrywkach międzynarodowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na plk.pl 
  
 Profil na nbadraft.net 
 Profil na espn.go.com 
 Profil na eurobasket.com 
 Statystyki akademickie na rivals.com 
 Statystyki akademickie sports-reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze KK Mladost Zemun
Koszykarze BK Windawa
Koszykarze JA Vichy
Koszykarze BK Valmiera
Koszykarze Sluneta Uście nad Łabą
Koszykarze Hermine de Nantes Atlantique
Koszykarze Spartaka Primorje
Koszykarze Fryburg Olympic
Ludzie urodzeni w Milwaukee
Urodzeni w 1989